Reis

  — rei polaco
  — rei polaco
  — rei polaco

 Geografia

 Voivodia de Miecislau — subdivisão da Polônia
 Miecislau (cidade) — cidade polonesa

Desambiguações de antropônimos